Lista gwiazd wchodzących w skład gromady otwartej Hiady w gwiazdozbiorze Byka obejmuje wszystkie najjaśniejsze gwiazdy, zidentyfikowane jako należące do tej gromady, do wielkości obserwowanej 8,0.

Bibliografia

Zobacz też 
 lista gwiazd w gwiazdozbiorze Byka

Hiady